Boerenhoek (Enkhuizen), een deel van de binnenstad van de Nederlandse plaats Enkhuizen
 Boerenhoek (Hoogvliet), een voormalige buurtschap, verdwenen bij de aanleg van de Eerste en later Tweede Petroleumhaven
 Boerenhoek (Lingewaard), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Lingewaard
 Boerenhoek (Schelle), onderdeel van de Belgische gemeente Schelle.